Johan van Vogelsanck senior (? - 1505/1508) was een Zuid-Nederlands politicus.

Van Vogelsanck senior was rentmeester van Venlo van 1459 tot 1462, schepen van die stad tussen 1465 en 1505 en burgemeester van Venlo in 1466, 1467, 1470, 1475 en 1497.

Hij was getrouwd met Katharina van Beringen, een dochter uit een geslacht dat eveneens stadsbestuurders aan Venlo leverde, en hij was de vader van Johan van Vogelsanck junior en grootvader van Johan van Vogelsanck III, die eveneens enkele functies in het stadsbestuur van Venlo hebben vervuld.

Burgemeester van Venlo
Wethouder van Venlo
Zuid-Nederlands burgemeester (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 15e eeuw